Aldeanueva de Barbarroya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeanueva de Barbarroya (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Aldeanueva de Barbarroya (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar